Peter Reichl ist der Name folgender Personen:

* Peter Reichl (Informatiker) (* 1967), deutscher Mathematiker, Informatiker und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Hans-Peter Reichl (auch Peter Reichl; * 1955), deutscher Segler